R.A.W. - Realms of Ancient War est un jeu vidéo de type action-RPG développé par Wizarbox et édité par Focus Home Interactive, sorti en 2012 sur Windows, PlayStation 3 et Xbox 360.

Système de jeu

Accueil

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2012
Jeu Windows
Jeu PlayStation 3
Jeu Xbox 360
Action-RPG
Jeu vidéo développé en France
Jeu vidéo de fantasy
Jeu Wizarbox
Jeu Focus Home Interactive